Кубок Кремля 2013 — 24-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в Москве (Россия) и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250 и тура WTA в рамках премьер-серии.

В 2013 году турнир прошёл с 12 по 20 октября. Соревнование продолжало серию зальных турниров, расположенную в календаре между US Open и Итоговыми турнирами.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Андреас Сеппи
 в женском одиночном разряде —  Каролина Возняцки
 в мужском парном разряде —  Франтишек Чермак и  Михал Мертиняк
 в женском парном разряде —  Екатерина Макарова и  Елена Веснина

Общая информация 
Список участников одиночного турнира у мужчин возглавил Ришар Гаске (№ 10 в мире в тот период). Француз преодолел весь путь до финала, где справился в трёх сетах справился с одним из победителей квалификации: Михаилом Кукушкиным. Казахстанец стал первым с 2002-го года участником титульной встречи, до этого сыгравшим дополнительный отборочный турнир. Прошлогодний чемпион — Андреас Сеппи — защищал свой титул и дошёл до полуфинала.

Лидерами посева в парном соревновании стали Максим Мирный и Хория Текэу (тогдашние 22-я и 28-я ракетки мира). Белорус и румын задержались в сетке на пару матчей, а титул разыграли две несеянные команды, где Михаил Елгин и Денис Истомин в концовке решающего тай-брейка доказали своё преимущество над Кеном и Нилом Скупски. Сеянные команды совместными усилиями выиграли лишь два матча. Прошлогодние чемпионы — Франтишек Чермак и Михал Мертиняк — не защищали свой титул, но оба принимали участие в соревнованиях: чех (в паре с Филипом Полашеком) проиграл уже на старте; а словак (в паре с Андре Са) продержался в сетке лишь на матч дольше.

Список участниц одиночного турнира у женщин возглавила Роберта Винчи (№ 11 в мире в тот период). Итальянка также покинула соревнования после своего второго матча, а титул разыграли пятая и седьмая ракетки посева: Симона Халеп и Саманта Стосур, где более рейтинговая румынка доказала своё преимущество по итогам двух сетов. Сильнейшей несеянной участницей приза стала Анастасия Павлюченкова, добравшаяся до полуфинала. Прошлогодняя чемпионка — Каролина Возняцки — в соревнованиях участия не принимала.

Лидерами посева в парном соревновании стали Даниэла Гантухова и Елена Веснина (тогдашние 49-я и 5-я ракетки мира). И здесь уже в третьем раунде первые сеянные уже не числились в списке участников, а титул разыграли две российско-австралийские команды, где альянс Светлана Кузнецова / Саманта Стосур оказался сильнее пары Алла Кудрявцева / Анастасия Родионова лишь в концовке решающего тай-брейка. Другая чемпионка турнира-2012 — Екатерина Макарова — участия в соревновании не принимала.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Ришар Гаске обыграл  Михаила Кукушкина со счётом 4-6, 6-4, 6-4.
 Гаске выигрывает 3-й титул в сезоне и 10-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Кукушкин со 2-й попытки уступает финал соревнования основного тура ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Женщины. Одиночный турнир 
  Симона Халеп обыграла  Саманту Стосур со счётом 7-6(1), 6-2.
 Халеп выигрывает 5-й титул в туре ассоциации.
 Стосур уступает 1-й финал в сезоне и 13-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Женщины. Парный турнир 
  Светлана Кузнецова /  Саманта Стосур обыграли  Аллу Кудрявцеву /  Анастасию Родионову со счётом 6-1, 1-6, [10-8].
 Кузнецова выигрывает 1-й титул в сезоне и 16-й за карьеру туре ассоциации.
 Стосур выигрывает 1-й титул в сезоне и 24-й за карьеру туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Санкт-Петербурга 2013

Ссылки 
 Официальный сайт

 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 
 

Россия
Теннис
Теннис
Октябрь 2013 года
2013